Une serviette peut désigner :

 un morceau de tissu servant à sécher ou à essuyer. 
 La serviette de table, généralement carrée, peut être soit à usage unique, en papier, soit en tissu. Elle fait en général une trentaine de centimètres de largeur.
Appelée « Serviette de service », la serviette que portent le maître d'hôtel d'un restaurant, les serveurs et garçons de café sur le bras s'appelle un liteau.
 Une serviette de bain sert à s'essuyer, puis se sécher le corps après avoir pris un bain ou une douche. Elle est généralement rectangulaire.
 Une serviette de plage sert principalement à s'allonger sur une plage, sur l'herbe ou sur un transat, au soleil.

 Serviette hygiénique
 Serviette, sacoche ou grand portefeuille destinée à transporter des documents

Linge de maison
Matériel de soin du corps